Генри Уилмот (; 1613 — 19 февраля 1658, Слёйс или Гент, Испанские Нидерланды) — английский аристократ, 1-й барон Уилмот из Аддербури (Оксфордшир) с 1643, 2-й виконт Уилмот из Атлона с 1644, 1-й граф Рочестер с 1652 года. Участвовал в Восьмидесятилетней войне на стороне Голландии, играл важную роль в гражданской войне в Англии, командуя кавалерией роялистов. Одержал ряд побед над армией парламента, но в 1644 году попытался играть самостоятельную политическую роль, был обвинён в предательстве и вынужден уехать на континент. Позже занял видное место в окружении претендента на корону Карла Стюарта (впоследствии короля Карла II), от которого получил графский титул. Сражался при Вустере в 1651 году, возглавлял ряд дипломатических миссий на континенте. Считается первым полковником гренадерской гвардии. Сыном графа был Джон Уилмот, известный поэт и распутник.

Биография 
Генри Уилмот принадлежал к землевладельческой семье из Оксфордшира. Его отец Чарльз отличился при подавлении восстания Тирона в Ирландии (1593—1603), получил на этом острове земли и должность лорда-президента Коннахта, а в 1621 году стал 1-м виконтом Уилмот (пэрство Ирландии). Генри родился в 1613 году как четвёртый по счёту ребёнок и третий сын Чарльза и его жены Сары Андерсон. Точная дата рождения неизвестна, а крещение состоялось 26 октября 1613 года в церкви Святого Мартина-в-полях в Вестминстере. После ранней смерти братьев Генри стал наследником отца.

Не позже 1635 года Уилмот поступил на службу в голландскую армию в чине капитана кавалерии. Он был тяжело ранен при осаде Бреды в 1637 году. Когда в Шотландии начались Епископские войны (1639—1640), Генри поддержал короля Карла I: он был генерал-комиссаром конницы, заседал в Королевском военном совете, командовал кавалерийской атакой в битве при Ньюберне и там попал в плен. В 1640 году Уилмот был избран в парламент (впоследствии известный как Долгий) как представитель Тамворта в Стаффордшире. Он примкнул к Армейскому заговору () 1641 года, направленному против парламента, а после раскрытия заговора оказался в Тауэре и потерял депутатский мандат.

Как только конфликт между королём и парламентом перерос в гражданскую войну, Уилмот присоединился к Карлу I в Йорке. К 5 августа 1642 года он сформировал конный полк и снова получил должность генерал-комиссара конницы. В битве при Поуик-Бридж 23 сентября того же года (первом крупном столкновении той войны) Уилмот был ранен, но уже через месяц он командовал левым крылом в битве при Эджхилле, где роялисты одержали победу, а в декабре под его руководством был взят замок Мальборо. За свои заслуги в 1643 году Генри получил звание генерал-лейтенанта (апрель) и титул барона Уилмота из Эддербери в Оксфордшире (29 июня). Новоиспечённый лорд отправился во главе кавалерийского корпуса на помощь роялистам, действовавшим в западных графствах, и в пути 13 июля разбил сэра Уильяма Воллера при Раундуэй-Дауне. В 1644 году, когда принц Руперт получил командование на севере, Уилмот стал вместо него командующим всей роялистской кавалерией. 29 июня он участвовал в битве при Кропреди Бридж, где была одержана вторая победа над Уоллером; барон лично возглавил атаку, в которой был ранен и даже ненадолго попал в плен.

После смерти отца (незадолго до апреля 1644 года) Уилмот унаследовал титул виконта и получил должность лорда-президента Коннахта. Теперь он был крупной политической фигурой для Англии и Ирландии. Являясь к тому же одним из первых лиц в роялистском командовании и будучи популярным в солдатской среде, второй виконт Уилмот решил, что может играть самостоятельную политическую роль. В июне 1644 года он предложил королю уволить двух главных советников из числа гражданских, лорда Дигби и канцлера казначейства сэра Джона Калпепера, и двинуть армию на Лондон. Однако Карл I испытывал неприязнь к Уилмоту, а потому ответил ему отказом. Тогда виконт самовольно установил контакт с графом Эссексом, командующим армией парламента, чтобы попытаться заключить мир. Дигби и Калпепер убедили короля в том, что это предательство. Уилмота арестовали (8 августа 1644), лишили всех должностей и отправили в тюрьму в Эксетере. Группа офицеров направила королю петицию с просьбой освободить виконта, и Карл I ради успокоения армии согласился снять с Уилмота все обвинения. Однако виконту пришлось уехать на континент. Три года спустя, когда он встретился в Париже с Дигби, между ними произошла дуэль, в которой Уилмот был легко ранен в руку.

По-видимому, все годы, проведённые на континенте, Уилмот принадлежал к окружению королевы Генриетты Марии, своей давней покровительницы. Между ним и наследником престола Карлом, принцем Уэльским, установились близкие и доверительные отношения. После казни Карла I в январе 1649 года принц, ставший претендентом на корону, назначил виконта одним из джентльменов своей спальни (3 апреля), обсуждал с ним политические вопросы, хотя в Тайный совет не включил. Уилмот был в числе тех приближённых Карла, которые советовали ему заключить союз с шотландскими ковенантерами. Он высадился в Шотландии вместе с принцем в 1650 году и получил от ковенантеров разрешение остаться, в то время как большинству роялистов пришлось уехать. Виконт сражался при Вустере (3 сентября 1651), сопровождал Карла во время бегства.

Теперь принц был ещё сильнее привязан к Уилмоту. В 1652 году он направил виконта на имперский сейм, проходивший в Регенсбурге, а перед этим пожаловал послу титул графа Рочестера для повышения статуса. Уилмот добился от германских князей обещаний субсидий в 68 тысяч фунтов. В 1654 году он совершил ещё одну поездку в Германию, чтобы собрать обещанные деньги, а в 1655 году вернулся в Англию, где планировалось поднять роялистское восстание. Увидев, что собрать большие силы не получится, граф отменил выступление и снова бежал на континент; в пути, в Эйлсбери, его арестовали, но он вскоре получил свободу. По возвращении ко двору Стюартов Уилмот стал членом Тайного совета.

В 1656 году граф добился заключения договора о союзе между принцем Карлом и испанской короной. В том же году он стал командиром пехотного полка в составе эмигрантской армии, стоявшего в Брюгге (соответственно граф считается первым полковником гренадерской гвардии). Из-за плохих бытовых условий в казарме зимой 1657—1658 годов начались болезни. Уилмот тоже заболел и 19 февраля 1658 года умер в городе Слёйс или в Генте в возрасте 45 лет. Его тело похоронили в Брюгге, но после Реставрации Стюартов перевезли в в родовую усыпальницу в Спелсбери (Оксфордшир).

Семья 
Уилмот был женат дважды — на Фрэнсис Мортон, дочери сэра Джорджа Мортона из Кленстона (с 1633), и на Энн Сент-Джон, дочери Джона Сент-Джона, баронета, вдове Фрэнсиса Генри Ли (примерно с 1644). В первом браке родился сын Чарльз (умер в 1652/57), во втором — сын Джон (1647—1680), унаследовавший отцовские титулы, вернувшийся в Англию после Реставрации Стюартов и ставший известным поэтом и распутником. Со смертью единственного сына Джона Чарльза, 3-го графа Рочестера (1671—1681), род Уилмотов угас.

Вторая жена Генри Уилмота пережила его почти на 40 лет. Она умерла в 1696 году и была похоронена рядом с мужем.

Предки 

</center>

Личность 
Современники Уилмота пишут, что он отличался храбростью и энергией. Эти качества вместе с приветливостью по отношению к подчинённым обеспечили графу популярность в армейской среде. В общении с равными Уилмот был гордым, амбициозным и вечно недовольным человеком; при этом историки отмечают, что готовность графа к переговорам с командующим парламентской армией в 1644 году и с ковенантерами в 1650 году говорит о его политической гибкости.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Уилмот
Виконты Уилмот
101
Кавалеры